«Ха́тха-йо́га-пра́ди́пика» (,  — «свет Хатха-йоги») — написанный на санскрите текст о хатха-йоге, предположительно датируемый XV веком. Автором считается Свами Сватмарама, последователь Горакшанатха, основателя Натха-сампрадайи.

Является древнейшим уцелевшим классическим текстом хатха-йоги. Другие два текста, датируемые более поздним периодом, это «Гхеранда-самхита» и «Шива-самхита». Представляет собой собрание ранних источников с добавлением собственной практики йоги Сватмарамы. Существует много переводов этого текста — в том числе и на русский.

Текст написан в рамках индуистской философской школы йоги и посвящён Шиве, который, согласно традиции индуизма, передал тайные знания о хатха-йоге своей божественной супруге Парвати.

Содержание текста 
В имеющемся русском переводе текст состоит из 382 строф, и разделён на четыре части «Асана», «Пранаяма», «Мудры», «Самадхи»:

 глава описывает родословную преемственности, асаны и рекомендации по питанию. По одной шлоке уделяется для перечисления правил ямы (сдержанность в поведении) и ниямы (соблюдаемые ограничения) — 67 шлок. Описано 15 асан. 
 глава описывает пранаямы и шаткармы (практики внутреннего очищения) — 78 шлок.
 глава рассказывает о мудрах, бандхах («замках»), нади (каналах в тонком теле человека, по которым течёт прана), и энергии кундалини — 130 шлок.
 глава описывает пратьяхару, дхарану, дхьяну и самадхи — 114 шлок. Основные идеи главы:  самадхи как практика освобождения при жизни; идея контроль дыхания как практика контроля разума (манаса); кайвалья как состояние недвойственности;  упоминается понятие чакры.
 Главы, доступные в английском переводе:
 глава. Мудры — 188 шлок.
 глава. Пратьяхара — 61 шлока.
 глава. Раджа-йога — 67 шлок.
 глава. Нада йога — 51 шлока.
 глава. Знание времени — 42 шлоки.
 глава. Освобождение вне тела — 43 шлоки.

См. также 
 Гхеранда-самхита
 Шива-самхита

Литература 
 
 
 
 .

Ссылки 
 Хатха йога прадипика. Перевод с санскрита Александра Ригина
 Sanskrit text and English translation, at sacred-texts

Примечания 

Тексты хатха-йоги
Тексты на санскрите